Китаками может означать:

 Китаками — город в Японии, в префектуре Иватэ.
 Китаками — горы на острове Хонсю.
 Китаками — река на острове Хонсю.
 Китаками — японский лёгкий крейсер.